Mandeok-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Mandeok-dong, Yeosu, stadsdel i Yeosu, Södra Jeolla,  
 Mandeok-dong, Busan, stadsdel i Busan,